Kilifarevo (bulgariska: Килифарево) är ett distrikt i Bulgarien.   Det ligger i kommunen Obsjtina Veliko Trnovo och regionen Veliko Tarnovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Omgivningarna runt Kilifarevo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Kilifarevo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Veliko Tarnovo (region)